MARIA TANASE (VOL. 3) este un album al cântăreței de muzică populară Maria Tănase. Acompaniază orchestrele conduse de Victor Predescu, Nicușor Predescu.

Detalii ale albumului

Genre: Folk, World, & Country
Style: Folklore 
Limbi: Romana / Franceza
Casa de discuri: Electrecord
Catalog #: EDC 356 
Format: CD, Compilation, Digisleeve
Data lansării: 2000 
Durata albumului: Duration (66'09")

Lista pieselor 
01 - Cine iubește și lasă
02 - Uhai, bade!
03 - Cine m-aude cântând
04 - Astă noapte te-am visat
05 - Pârâuș, apa vioară
06 - Bade, din dragostea noastră
07 - Mâine toți recruții pleacă
08 - Iac-așa!
09 - Hai, maică, la iarmaroc!
10 - Foaie verde mărăcine
11 - Cântec de leagăn
12 - Zise muma către mine
13 - Până când nu te iubeam
14 - Nu vine mândru, nu vine
15 - Pe ulita, mai colea
16 - Văleleu!
17 - Rău mă doare inima
18 - Când toca la Radu-Vodă

Legături externe

 Detalii: 

Albume de Maria Tănase